Langø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Langø, Kerteminde, halvö, Fyn, 
 Langø, Frederikssund, ö, Isefjorden, 
 Langø, Vordingborg, ö,